Ел Карил има више значења:

 Ел Карил, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карил (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карил (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Карил (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Карил (Сан Педро Јелоистлавака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Карил (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Карил (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Карил (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Карил, Монера (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Карил (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику